G0 tiene varios usos:
 Fase G0 de la división celular.
 Estrella G0, una subclase de estrellas clase-G.
 Ghana International Airlines designador IATA de línea aérea.
 Zona cero, del inglés Ground zero, a veces usada como abreviatura para referirse al lugar del World Trade Center de los ataques del 11 de septiembre.
 Grupo 0, un grupo en la tabla periódica que consiste hipotéticamente en neutronio.
 Continuidad geométrica, simbolizada G0.
 Gravedad estándar, simbolizada g0.